Асоціація баскетбольних клубів України «Суперліга» — організатор чемпіонату Суперліги, кубку Суперліги та матчу зірок Суперліги.

Асоціація була створена 15 травня 2009 року. Основна мета — централізація управління чемпіонатом і забезпечення впливу кожного учасника «Суперліги» на прийняття будь-яких рішень щодо проведення змагань. Кожна команда має своє представництво (1 голос) у вищому органі керування «Суперліги». Голоси всіх учасників рівнозначні. Важливі питання вирішуються шляхом голосування учасників «Суперліги». Організацію та проведення чемпіонату забезпечує орган управління асоціації.

Посилання 
 Офіційний сайт